Di Cagno  – famiglia di imprenditori baresi

 Simeone Di Cagno Abbrescia – imprenditore e politico italiano
 Vito Antonio Di Cagno – imprenditore e politico italiano